Shippu Jinrai () — бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко», де дії відбуваються у середньовічній Японії.

Сюжет 
Після героїчної перемоги, коли ніндзя відрубав голову ворожого генерала, головний ніндзя прийшов зі звітом до свого Пана, поки усі інші вояки пішли впивати. Юний Пан був сьогодні не в настрої, та, спочатку кинув у ніндзя ножі, а потім змусив Тадамуне проковтнути загадкові ліки, цілуючи, передав таблетку до його роту. Що ж Пан має намір зробити з Тадамуне? Це був афродизіак, виготовлений за старовинним таємним рецептом! Зроблений з висушених тигрових прутнів і кореня петрушки, змоченій у віслючій сечі…

Персонажі 
 Тадамуне — середньовічний ніндзя.
 Молодий Пан — розбалуваний хлопчик, син феодала.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манга на сайті «AdultManga»  
 Манга на сайті «myreadingmanga» 
 Манга на сайті «mangago»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко